Cmolas (plaats), plaats in Polen
 Cmolas (gemeente), gemeente in Polen